Paggio: servo di uomini di armi che aveva cura delle armi o della cavalcatura
 Paggetto: bambino che regge le fedi, o il velo nuziale durante il matrimonio
 Paggetto: tipo di acconciatura